Тремпело има више значења:
 Округ Тремпело (Висконсин)
 Тремпело (Висконсин)